Gauguin ist der Familienname folgender Personen:

Gauguin bezeichnet:
 (10136) Gauguin, Asteroid
 Gauguin (2017), französischer biographischer Spielfilm von Édouard Deluc